Сипо:

 Сипо — вид деревьев из рода Энтандрофрагма семейства Мелиевые.
 Сипо — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.